Площадь Шарля де Голля:

 Площадь Шарля де Голля — площадь в Бухаресте.
 Площадь Шарля де Голля — площадь в Москве.
 Площадь Шарля де Голля (площадь Звезды) — площадь в Париже.